Boadilla hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Buadella, provincia de Gerona.
 Boadilla del Camino, provincia de Palencia.
 Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid.
 Boadilla (La Fuente de San Esteban), provincia de Salamanca.
 Boadilla de Rioseco, provincia de Palencia.

Además
 Empresa Boadilla, empresa pública perteneciente al ayuntamiento de Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, España.
 Cualquiera de las estaciones de metro ligero de Boadilla del Monte: Estación de Boadilla Centro, Estación de Puerta de Boadilla y Estación de Ferial de Boadilla.
 Marquesado de Boadilla del Monte, título nobiliario.
 Medio Local de Boadilla > Medio Local